Окопы — множественное число от слова «окоп», название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Окопы — деревня в Наровлянском районе Гомельской области

Украина 
 Окопы — село в Жолковском районе Львовской области.
 Окопы — село в Борщёвском районе Тернопольской области.

См. также 
 Окоп (значения)